Alto  o contralt, cantant que abasta el registre més greu de la veu femenina 
 Alto (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia
 Alto (Itàlia), municipi a la província de Cuneo (Itàlia)